

Fumetti 
 Killing – personaggio dei fumetti neri italiani.

Matematica 
 Campo vettoriale di Killing – campo vettoriale su una varietà riemanniana.

Persone 
 Wilhelm Killing (1847-1923)  – matematico tedesco

Pagine correlate 
The Killing